Na Ukrainie
 Krasnosiłka – wieś w obwodzie żytomierskim, w rejonie korosteńskim
 Krasnosiłka – wieś w obwodzie kirowohradzkim, w rejonie kirowohradzkim
 Krasnosiłka – wieś w obwodzie odeskim, w rejonie odeskim